Palma de cera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ceroxylon alpinum;
 el nombre común de la planta Ceroxylon ceriferum;
 el nombre común de la planta Ceroxylon parvifrons;
 el nombre común de la planta Ceroxylon quindiuense;
 el nombre común de la planta Ceroxylon sasaimae; o
 el nombre común de la planta Ceroxylon vogelianum.